Micranthocereus dolichospermaticus  es una especie de planta fanerógama de la familia Cactaceae. Es endémica del sudeste de Bahia en Brasil donde se encuentra en áreas rocosas. Está tratada en peligro de extinción por pérdida de hábitat.

Distribución y hábitat
Micranthocereus dolichospermaticus se encuentra al oeste del Río São Francisco, en el suroeste de la Bahía y el noroeste de Minas Gerais, Brasil, que se extiende desde Santana (Bahia) en el norte de Manga (Minas Gerais), en el sur. Se produce en las elevaciones de 450 a 650 m +snm.

Descripción
Micranthocereus dolichospermaticus crece con tallos columnares azulados y alcanza un tamaño de hasta 2 metros y un diámetro de hasta 8 centímetros. Tiene alrededor de 30  costillas disponible. Los ovales areolas están cubiertas de lana marrón brillante. Las 6 a 8 espinas centrales se proyectan rectas y son de color amarillento, grisáceo con la edad y son de hasta 2,5 centímetros de largo. Las numerosas espinas radiales son de 4-7 milímetros de largo. El cefalio es largo y de 65 centímetros de ancho por 35 centímetros con lana blanco o de color blanquecino de hasta 4 centímetros de largo y de cerdas largas de color rojo brillante a rojo oscuro, de 5 cm. Las flores son cilíndricaa, de color lila al rosa o naranja rosa que están abiertas por la noche. Son largas de 2,5 centímetros y tienen un diámetro de 1,1 centímetros. La fruta es una baya, de color rosa brillante de 1,8 centímetros de largo y tiene un diámetro de 1,4 a 1,6 centímetros.

Taxonomía 
Micranthocereus dolichospermaticus fue descrita por (Buining & Brederoo) F.Ritter y publicado en Kakteen in Südamerika 1: 108. 1979. 
Etimología  
Micranthocereus: nombre genérico que deriva de las palabras griegas: "μικρός" micra = "pequeño", ἅνθος antha = "flor" y Cereus = un género de las cactáceas.

dolichospermaticus: epíteto latíno que significa "con largas semillas"
Sinonimia
Austrocephalocereus dolichospermaticus
Siccobaccatus dolichospermaticus

Referencias

Enlaces externos

http://cactiguide.com/cactus/?genus=Micranthocereus&species=dolichospermaticus

dolichospermaticus
Flora de Brasil
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1979
Plantas descritas por Buining 
Plantas descritas por Brederoo
Plantas descritas por F.Ritter